Sabtang bezeichnet:

 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Cagayan, siehe Sabtang (Batanes),
 eine Insel, die zur oberen Stadtgemeinde gehört, siehe Sabtang (Insel).